Гнилица — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Гнилица — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Гнилица — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Гнилица — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Гнилица — деревня в Клетнянском районе Брянской области.

Украина 
 Гнилица — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Гнилица — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Гнилица — упраздненный посёлок в Великобурлукском районе Харьковской области
 Гнилица — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Гнилица  — прежнее название села Зна́менка в Прилукском районе Черниговской области

Реки 
 Гнилица — река в Гомельской области, приток Скрипицы.
 Гнилица — река в Печенежском и Великобурлукском районах Харьковской области, приток реки Северский Донец.
 Гнилица — река в Чугуевском  и Змиёвском районах Харьковской области, приток реки Северский Донец.
 Гнилица — река в Змиёвском районе Харьковской области, приток реки Северский Донец.
 Гнилица — река в Великобагачанском районе Полтавской области, приток реки Псёл.

См. также 
 Гнилица Первая
 Новая Гнилица
 Старая Гнилица